Меделени има више значења:

 Меделени (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Меделени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији